Mejayan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Mejayan, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Mejayan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar